Московский округ — административно-территориальная единица Московской области, существовавшая в 1929—1930 годах.

Московский округ был образован в 1929 году. 

В его состав вошли следующие территории:
 Из бывшей Московской губернии:
 Московский уезд полностью
 Дмитровский уезд полностью
 Звенигородский уезд полностью
 Волоколамский уезд полностью
 Воскресенский уезд полностью
 часть Можайского уезда
 Клинский уезд без Фофановской, Васильевской, Свердловской и Зеленцынской волостей; селений Глинище, Вараксино, Мокшино, Ельдино, Кабаново, Подгорка, Штаково, Павлюково, Шорново, Высоково, Завидово и Концово Завидовской волости
 Богородский уезд без Павлово-Посадской волости (кроме селений Степаново, Всеволодово, станция Фрязево и Иванисово); селений Дальняя, Алексеево и Грибаново Пригородной волости; Карповской волости (кроме селений Коломино, Фрязино, Кузяево, Мещеры, Вороново, Игнатьево, Антоново, Карпово и разъезд Шевлягино)
 Сергиевский уезд без Федорцевской и Хребтовской волостей; Константиновской волости (кроме селений Богородское и Отрада); селений Былино, Антолопово, Разделенцы, Новиково, Егорьево, Лихонино, Бородкино и Новое Ереминский волости
 Подольский уезд без селений Алексеевка, Ефимово, Тюфонка, Кузнецово, Конищево, Чернецкое, Масново-Гулево, Масново-Жуково (Бакланы) Кленовской волости; Молодинской волости (кроме селений Большое и Малое Толбино, Слащево, Новоселки, Новгородово, Михалицы, Матвеевское, Романцево, Алтухово, Подвязово-лаговское, Подчищаловка, Молоди, Змеевка, Никоново, Мещерское, ст. Столбовая); Шебанцевской волости (кроме селений Судаково, Ильинское, Акулинино, Калачево, Долматово, Зиновкино, Валищево, Меньшово, Прохорово, Ивино, Столбищево и Сидориха)
 из Бронницкого уезда Быковская, Раменская, Гжельская, Чулковская, Мячковская и Софьинская волости; селения Загорново, Плоскинино и погост Дарки (Дмитровосолунский) Загорновской волости; селения Малахово, Рыбаки, Захарьиха, Тимонино, Кривцы, погост Ивань, Бритово, Холуденово, Белозериха Велинской волости; селения Плетениха, Подберезье, Константиново, Тупицыно, Елгозино, Ловцово, Яковлевское, Истомиха Рождественской волости; селения Лямцыно и Скрыпино-Дальнее Жирошкинской волости; селения Степанчиково, Кутузово, Пушкино, Покровское-Буняково, Рябцево и платформа Вострякова Лобановской волости
 Из бывшей Тверской губернии:
 из Тверского уезда Боровский, Калицынский, Мазловский, Федосовский (частично) сельсоветы Микулинской волости; Микулинский сельсовет той же волости без селений Большое Бесково, Галкино и Нешарово.

Центром округа был назначен город Москва.

Округ был разделён на 27 районов:
 Богородский,
 Верейский,
 Волоколамский,
 Воскресенский,
 Дмитровский,
 Звенигородский,
 Клинский,
 Коммунистический,
 Красно-Пахорский,
 Кунцевский,
 Ленинский,
 Лотошинский,
 Можайский,
 Мытищинский,
 Наро-Фоминский,
 Ново-Петровский,
 Подольский,
 Пушкинский,
 Раменский,
 Реутовский,
 Рузский,
 Сергиевский,
 Солнечногорский,
 Сходненский,
 Ухтомский,
 Шаховской,
 Щёлковский.

В 1930 году из Вяземского округа в Московский был передан Уваровский район.

23 июля 1930 года Московский округ, как и большинство остальных округов СССР, был упразднён. Его районы отошли в прямое подчинение Московской области (Постановление ЦИК Союза ССР) (Собрание законов и распоряжений Рабоче-крестьянского Правительства СССР. I отдел. № 37 от 8 августа 1930 г. - ст. 400).

Источники 
 Постановление ВЦИК от 12.07.1929 О составе округов и районов Московской области и их центрах

Округа РСФСР
История Московской области